Алекса́ндра Фёдоровна Селюче́нко (, 6 мая 1921, Опошня — 23 июня 1987, Опошня) — украинская советская керамистка, народный мастер.

Биография 
Родившись в семье опошнянских гончаров, с детства привлекалась к работе с глиной. После окончания семилетней школы и двухлетней керамической школы при заводе на некоторое время уезжала из Опошни. Вернувшись, работала лепщицей на заводе художественной керамики в Опошне вплоть до выхода на пенсию.

Среди её работ множество анималистических фигурок: разнообразные барашки, птицы с декоративными гребешками и хвостами-веерами, петушки, лисы, козлы и многие другие животные. Некоторые работы: «Наседка», «Барашек», «Вакула и чёрт» — все 1969 г., многофигурные композиции «Баба Параска и баба Палажка», «Лиса и Петух», «Львы» — 1967—1969. Наследие насчитывает более тысячи произведений керамики, а также 300 листов зарисовок орнамента.

Брала сюжеты из жизни — ухаживание, сватовство, свадьба, свадебные сваты.

В 1949 году на Всеукраинской выставке детской игрушки в Киеве её изделия заняли призовое место. После этого они отправились по областным, республиканским, международным выставкам. Работы Селюченко неоднократно отмечались высокими наградами. Изделия хранятся в музеях, значительная часть находится в частных собраниях коллекционеров мира.

Отмечена званием Заслуженного мастера народного творчества Украины. Член Национального союза художников Украины.

Память 

В доме Селюченко был создан Мемориальный музей-усадьба. Институт керамологии, который является отделением Института народоведения НАН Украины, занимается изучением наследия Селюченко.

Источники 
 http://opishne-museum.gov.ua/uk/seluchenko/215-charivworldosel
 

Гончары Украины
Заслуженные мастера народного творчества Украинской ССР